The Stolen Play – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
The Stolen Play – film del 1917 diretto da Harry Harvey